Albert Hofmann – chimico svizzero
Albert Hoffman – pittore e scultore statunitense
Albert Hoffman – politico tedesco e Gauleiter nazista